Bresen ist der Name:

 eines Fisches, siehe Brachse
 der deutsche Name von Brzozów
 Land Bresen: historischer Name einer Region, östlicher Teil des Amtes Grevesmühlen

siehe auch: Brese; Breesen (Begriffsklärung)